G8 steht für:
 Gruppe der Acht, supranationale Vereinigung sieben großer Industrienationen (G7) und Russlands, siehe G7#Entwicklung
 Achtjähriges Gymnasium, siehe Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe
 arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, siehe Liste der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 G8, ein leichtes Maschinengewehr, siehe HK21
 Dassault Mirage G8, französisches Kampfflugzeug
 Preußische G 8, eine preußische Dampflokomotivbaureihe, siehe auch
 Preußische G 8.1
 Preußische G 8.2
 Preußische G 8.3
 GoAir (IATA-Code), indische Fluggesellschaft
 LG G8 ThinQ, ein Smartphone von LG

Siehe auch:
 Group of Eight

Abkürzung